«Brokenhearted» — песня американского дуэта Karmin из их EP Hello. Композиция была выпущена в качестве первого сингла из мини-альбома. «Brokenhearted» была написана самими участниками дуэта Эми Хейдман и Ником Ноаном в соавторстве с Джоном Хиллом, Клодом Келли, Генри Вальтером, Эмили Райс и Ричардом Хедом. Лирика песни рассказывает о женщине, которая просит своего любовника оставить её с «разбитым сердцем». Сингл дебютировал на восьмидесятой позиции в чарте Billboard Hot 100 и достиг шестнадцатого места на двенадцатой неделе нахождения в чарте. Сингл стал успешным в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании в которых достиг первой десятки чартов этих стран.

О песне 
«Brokenhearted» — танцевальная композиция с элементами поп-рока, пост-диско, баблгам-попа и хип-хопа. Запись песни проходила в конце лета 2011 года. Утечке трека в январе 2012 года побудила дуэт выложить «Brokenhearted» раньше намеченной даты выхода (7 февраля) на несколько дней (30 января). Для цифрового скачивания сингл стал доступен 2 февраля, а на радио он вышел 7 февраля. Согласно нотам опубликованным на сайте musicnotes.com, «Brokenhearted» записан в тональности ми мажор, 118 ударов в минуту. Вокальный диапазон Эми в песне охватывает от G ♯ 3 до C ♯ 5.

«Brokenhearted» в основном получил положительные отзывы от критиков. The Huffington Post отметил бодрое звучание несмотря на мрачное звучание. Грейди Смит из Entertainment Weekly назвал песню «солнечным поп-треком». Эндрю Унтербергер из Popdust отметил, что с «BrokenHearted» у дуэта больше шансов попасть в чарты, чем с их первым синглом «Crash Your Party», который, по его мнению, также хорош. Лиз Баркер от MTV высказалась, что песня претендует на звание самой позитивной композиции о «разбитом сердце». Билл Лэмб из About.com поделился мыслью, что Karmin находятся на пороге «прорыва».

Первое живое выступление с песней состоялось на Saturday Night Live 11 февраля 2012. Дуэт продолжил продвижение сингла, выступив на VH1 Big Morning Buzz Live, где участники объявили о выходе диска восьмого мая. 12 апреля 2012 года на The Ellen DeGeneres Show, Karmin исполнили сингл. 15 мая дуэт стал музыкальным гостем на The Tonight Show с Джеем Лено.

Список композиций 
Digital download
 «Brokenhearted» — 3:47

Digital remixes
 «Brokenhearted (R3hab Remix Extended)» — 4:46
 «Brokenhearted (Mixin Marc & Tony Svejda Club Remix)» — 5:36
 «Brokenhearted (Mixin Marc & Tony Svejda Radio Mix)» — 3:56
 «Brokenhearted (Mixin Marc & Tony Svejda Poppin' Bottles Remix)» — 6:27
 «Brokenhearted (Razor N Guido Main Mix)» — 7:40
 «Brokenhearted (Razor N Guido Mixshow)» — 5:39
 «Brokenhearted (Razor N Guido Radio Edit)» — 4:03
 «Brokenhearted (Razor N Guido Dub)» — 4:03
 «Brokenhearted (RNG DuHb)» — 7:10

UK Digital EP
 «Brokenhearted» — 3:47
 «Brokenhearted (R3hab Remix Edit)» — 3:25
 «Brokenhearted (Mixin Marc & Tony Svejda Radio Mix)» — 3:56
 «Brokenhearted (RNG Dub)» — 7:10

Чарты

Итоговый-годичный чарт

Сертификации

Релиз

Примечания 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Сентиментальные любовные песни